Donieber Alexander Marangon (1979), Braziliaans voetbaldoelman
Cristiano Doni (1973), een Italiaans voetballer
Tondo Doni, een schilderij van de Italiaanse kunstschilder Michelangelo 
Portret van Agnolo Doni, een schilderij van de kunstenaar Rafaël Santi
Portret van Maddalena Doni, een schilderij van de kunstenaar Rafaël Santi